Romalo ist der Name von:

 Alexandru Romalo (1892–1947), rumänischer Wirtschaftswissenschaftler, Politiker, Senator
 Valeria Guțu Romalo (* 1928), rumänische Philologin, Ehrenmitglied der Rumänischen Akademie